Kabinett Hermann Jónasson steht für folgende Regierungen Israels:
 Kabinett Hermann Jónasson I
 Kabinett Hermann Jónasson II 
 Kabinett Hermann Jónasson III 
 Kabinett Hermann Jónasson IV
 Kabinett Hermann Jónasson V